Comuna 1 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 1 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 1 de Cali, Colombia.
 Comuna 1 de Duitama, Colombia.
 Comuna 1 de Tunja, Colombia.
 Comuna 1 de Soacha, Colombia.
 Comuna 1 de Neiva, Colombia.
 Comuna 1 de Medellín, Colombia.